Vaudricourt (Pas-de-Calais), municipi francès a la regió de Nord – Pas-de-Calais.
 Vaudricourt (Somme), municipi francès a la regió de Picardia.